Dais ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd Dais (* 1963), deutscher Fußballspieler und -trainer 
 Siegfried Dais (* 1948), deutscher Manager

Dais steht ebenfalls für:
 Dais (Gattung), Gattung der Seidelbastgewächse
 Dais (Antarktika), ein Tafelberg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Deis
 Days